Sizhai bezeichnet:

 Sizhai (Pingtang) (四寨镇), Großgemeinde im Kreis Pingtang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sizhai (Huangyuan) (寺寨乡), Gemeinde im Kreis Huangyuan in der chinesischen Provinz Qinghai